Estaca hace referencia a varios artículos:

Herramienta 
Una estaca es un objeto largo y afilado que se clava en el suelo. Tiene muchas aplicaciones, como demarcador de una sección de terreno, para anclar en ella cuerdas para levantar una tienda de campaña u otra estructura similar, o como una forma de ayudar al crecimiento de las plantas.
 Un palo largo usado en la técnica de tortura del empalamiento.

Ciencias 
 Estaca (botánica) un fragmento de tallo con yemas que se utiliza como forma de propagación asexual o multiplicación de especies vegetales. Es muy usada para propagar ciertas especies frutales y forestales.
 Un pilar vertical de roca que surge en medio del mar, como los de Saint Kilda, en Escocia.

Geografía 
 Las Estacas, aldea de Asturias, España.
 Estaca de Bares, cabo situado en Galicia, que marca la separación convencional entre el Mar Cantábrico y el Océano Atlántico.

Divisiones administrativas 
 École supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile, una escuela de ingeniería francesa
 Estaca (minería), unidad de superficie para una concesión minera, en Bolivia, Perú o Chile.
 Estaca es el nombre con que se conoce a una de las divisiones administrativas en algunas denominaciones del Movimiento de los Santos de los Últimos Días.

Además 
 L'Estaca (La Estaca), canción libertaria compuesta en 1968 por el cantautor catalán Lluís Llach.